Игры Юго-Восточной Азии — спортивное состязание, проводимое каждые два года среди атлетов из стран Юго-Восточной Азии. Игры организуются Федерацией игр Юго-Восточной Азии под патронажем Олимпийского совета Азии и Международного олимпийского комитета.

История 
Игры Юго-Восточной Азии «выросли» из Игр полуострова Юго-Восточной Азии. 22 мая 1958 года делегаты из стран Юго-Восточной Азии, участвовавших в 3-х Азиатских играх в Токио, устроили встречу и решили создать новую спортивную организацию. Концепцию Игр полуостровной части Юго-Восточной Азии изложил Лаунг Сукхумнаипрадит, впоследствии ставший вице-президентом Национального олимпийского комитета Таиланда: региональные спортивные состязания помогут развить сотрудничество и взаимопонимание между странами Юго-Восточной Азии.

Странами-основателями стали Таиланд, Бирма, Малайская Федерация, Лаос, Южный Вьетнам и Камбоджа (позднее, после отделения от Малайзии, к ним присоединился Сингапур). Эти страны образовали Федерацию Игр полуострова Юго-Восточной Азии и согласились проводить Игры каждые два года.

Первые Игры полуострова Юго-Восточной Азии состоялись 12-17 декабря 1959 года в Бангкоке, и собрали 527 атлетов и официальных лиц из Таиланда, Бирмы, Малайи, Сингапура, Южного Вьетнама и Лаоса, состязавшихся в 12 видах спорта.

На 8-х Играх полуострова Юго-Восточной Азии, состоявшихся в 1975 году, был рассмотрен вопрос о приёме в Федерацию Индонезии и Филиппин. Формально эти страны вступили в Федерацию в 1977 году, в этом же году Игры полуострова Юго-Восточной Азии были переименованы в Игры Юго-Восточной Азии, а Федерация Игр полуострова Юго-Восточной Азии — в Федерацию Игр Юго-Восточной Азии. Во время 10-х Игр в Федерацию вступил Бруней, а во время 22-х Игр — Восточный Тимор.

Страны-участницы

Список игр

Примечания

Ссылки 
 Internationalgames.net
 История юговосточноазиатских игр